Kouguell ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadie Kouguell (1898–1985), russisch-amerikanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Susan Kouguell, US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin